Лос Акоста има више значења:

 Лос Акоста (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Акоста, Ла Глабиса (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику